Lutz Thormann ist der Name folgender Personen:

* Lutz Thormann (Politiker) (1940–1992), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Lutz Thormann (Journalist), deutscher Journalist